Copromorphidae är en familj av fjärilar. Copromorphidae ingår i överfamiljen Copromorphoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Copromorphidae 60 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Copromorphidae